Plusieurs cavités portent le nom de Grotte de la Roche, dont :

 Grotte de la Roche à Courchapon (Doubs).
 Grotte de la Roche (Lalinde), à Lalinde (Dordogne).
 Grotte de la Roche, grotte ornée à Louverné (Mayenne).
 Grotte de la Roche à Salavre (Ain).
 Grotte de la Roche à Saint-Hippolyte (Doubs).

De nombreuses autres grottes portent aussi ce nom sous forme simple, composée, ou avec un complément d'attribut :

 Grotte de Roche-Chèvre à  Barbirey-sur-Ouche (Côte-d'Or).
 Grotte de Rochecourbière à Grignan (Drôme).
 Grottes de La Roche-Courbon à Saint-Porchaire (Charente-Maritime, associées au château de la Roche-Courbon).
 Grotte Roche à Villard-de-Lans (Isère).
 Grotte de la Roche Mouselle à Monceau-en-Ardenne (Belgique).

 Grotte de la Roche Noire à Mérigny (Indre).
 et d'autres.

Références